L'immensità – canzone italiana scritta da Don Backy, Detto Mariano, Mogol
 L'immensità – album di Johnny Dorelli del 1967
 L'immensità (La ragazza del Paip's) – film del 1967 diretto da Oscar De Fina.
 L'immensità – film del 2022 diretto da Emanuele Crialese